Пасторе () — прізвище, поширене в Італії та країнах Південної Америки.

Відомі носії:

 Джанп'єро Пасторе (1976) — італійський фехтувальник
 П'єро Пасторе (1903 — 1968) — італійський футболіст і тренер
 Хав'єр Пасторе (1989) — аргентинський футболіст